Barcos ist der Familienname folgender Personen:
 Carina Barcos (* 1977), argentinische Biathletin
 Damián Barcos (* 1981), argentinischer Biathlet
 George Barcos (* 1946), kolumbianischer Jazzmusiker und Komponist
 Hernán Barcos (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Martin de Barcos (1600–1678), französischer Theologe

Barcos ist der Name eines Ortes in Portugal:
 Barcos (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tabuaço

Siehe auch:
 Barkos
 Barco (Begriffsklärung)